Ponsard ist der Familienname folgender Personen:

 François Ponsard (1814–1867), französischer Dramatiker

Siehe auch:
 Ponsard-Ansaloni, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Brulé-Ponsard, Markenname des französischen Automobilherstellers H. Brulé et Cie